Averruncus – rzymskie bóstwo
 Averruncus – synonim rodzaju ryb Agonopsis